Wyniki Grand Prix Danii 2007, czwartej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2007.

Zawody o Grand Prix Danii rozgrywane są po raz 13.; na Parken po raz piąty.

Ceny biletów

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą (Kenneth Bjerre) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Jesper B. Jensen oraz Morten Risager). Losowania numerów startowych dokonano w Genewie 29 maja 2007. W nawiasach numery stałe:

 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (9) Jarosław Hampel (Polska)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (6) Hans Andersen (Dania)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (16) Kenneth Bjerre (Dania)
 (17) Jesper B. Jensen (Dania)
 (18) Morten Risager (Dania)

Wyniki 
W żółtym plastronie wystąpił lider klasyfikacji przejściowej po Grand Prix Szwecji.

Bieg po biegu 
 Lindbäck, Harris, Jaguś, Holta
 Hancock, Hampel, Gollob, Jensen (za N. Pedersena), N. Pedersen (t)
 Andersen, Adams, Žagar, B.Pedersen (su/w)
 Crump, Nicholls, Bjerre, Jonsson
 Andersen, Harris, Nicholls, Hampel
 N. Pedersen, Lindbäck, Crump, Risager (za Žagara)
 B. Pedersen, Jonsson, Jaguś, Hancock (u/w)
 Adams, Holta, Bjerre, Gollob
 N. Pedersen, Bjerre, B. Pedersen, Harris (d)
 Adams, Hampel, Jonsson, Lindbäck
 Gollob, Crump, Andersen, Jaguś
 Holta, Nicholls, Hancock, Jensen (za Žagara)
 Hancock, Adams, Crump, Harris
 Lindbäck, Gollob, Nicholls, B. Pedersen
 Bjerre, Risager (za Žagara), Jaguś, Hampel
 Jonsson, Andersen, N. Pedersen, Holta (3)
 Gollob, Jonsson, Harris, Jensen (za Žagara)
 Andersen, Bjerre, Lindbäck, Hancock
 Adams, N. Pedersen, Nicholls, Jaguś
 Hampel, Crump, B. Pedersen, Holta Półfinały:
 Adams, Gollob, Bjerre, Crump
 N. Pedersen, Jonsson, Andersen (3d), Lindbäck (u/w) Finał:
 Jonsson (6), N. Pedersen (4), Adams (2), Gollob (0)

Opis 

Turniej na Parken zwyciężył Szwed Andreas Jonsson, dla którego było to drugie zwycięstwo w zawodach Grand Prix. W finale wyprzedził reprezentanta gospodarzy Nicki Pedersena i Australijczyka Leigh Adamsa, który zwyciężył przed dwoma tygodniami w Eskilstunie.

W finale wystąpił także Polak Tomasz Gollob dla którego był to pierwszy finał w tym sezonie. Pozostali Polacy nie awansowali do półfinałów: Jarosław Hampel był 10, Rune Holta 12, a najgorzej wystąpił Wiesław Jaguś (15 miejsce), który po raz pierwszy startował na torze jednodniowym.

Już pierwszy bieg przyniósł nieoczekiwany wynik, bowiem Szwed Antonio Lindbäck odniósł swoje pierwsze biegowe zwycięstwo w tym sezonie. W drugim biegu nerwów nie utrzymał lider klasyfikacji przejściowej Duńczyk Nicki Pedersen. Wpierw na starcie minimalnie dotknął taśmy i został wykluczony z powtórki. Jego rozmowy z polskim sędzią Markiem Wojaczkiem nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia i z wściekłością zaatakował barierki umiejscowione w parku maszyn.

Trzeci bieg okazał się pechowy dla Słoweńca Mateja Žagara. Jadący na ostatniej pozycji Duńczyk Bjarne Pedersen chciał wyprzedzić przy krawężniku Słoweńca. "Wszedł" pod Žagara zbyt agresywnie i ten przekoziołkował na torze. Žagar wystąpił w powtórce, jednak potem wycofał się z turnieju (zdarta skóra na klatce piersiowej), a następnie został przewieziony do szpitala.

W siódmym biegu na tor upadł Amerykanin Greg Hancock, który szybko chciał opuścić tor. Sędzia jednak (Polak) szybko przerwał bieg (Jaguś znajdował się na ostatniej pozycji - w powtórce ponownie był ostatni).

Do biegu czternastego żużlowcy startowali aż trzykrotnie: najpierw na pierwszym łuku upadł Tomasz Gollob, a w powtórce Brytyjczyk Scott Nicholls (w upu przypadkach sędzia nie doszukał się winy któregokolwiek zawodnika).

Do półfinałów nie awansowali m.in. Greg Hancock (dotychczas drugi w klasyfikacji przejściowej) i Chris Harris (piąty). Awans uzyskał natomiast Kenneth Bjerre (startujący z dziką kartą) i Antonio Lindbäck(który w dotychczasowych trzech rundach zdobył jedynie sześć punktów).

W pierwszym półfinale wystąpił Tomasz Gollob, który po pierwszym łuku znajdował się na ostatniej pozycji. Na dystansie wyprzedził jednak Crumpa i Bjerre i wraz z Adamsem awansował do finału.

W drugim półfinale najpierw na ostatniej pozycji upadł Antonio Lindbäck (podczas gdy Andersen i Jonsson prowadzili). W powtórce prowadził Nicki Pedersen. W pewnym momencie drugą pozycję Andersena zaatakował Jonsson. Żużlowcy szczepili się motocyklami i w ferworze walki spadł łańcuch w maszynie Andersena i ten musiał wycofać się z rywalizacji.

W finale Jonsson (który pole startowa "wybierał" jako ostatni) prowadził od startu. O pozostałe pozycje trwała walka i wydawało się, że o drugą pozycję zawalczy Tomasz Gollob, który ostatecznie został wyprzedzony przez Adamsa i musiał zadowolić się czwartą pozycją (najlepszą jak dotąd w tym sezonie).

W szóstym biegu (zastępując wycofanego Žagara) w Grand Prix zadebiutował Duńczyk Morten Risager, który w drugim swoim starcie (bieg 15) zdobył swoje pierwsze punkty (wyprzedzając Jagusia i Hampela).

Turniej ten zapisał się w historii gdyż po raz pierwszy zwycięzca zawodów Grand Prix nie zdobył najwięcej punktów. Wynika to z nowego regulaminu, w którym zawodnicy zbierają punkty przez całe zawody i nie są one przypisane na stałe do zajętego miejsca.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Bibliografia 
 Grand Prix Danii 2007

Dania
2007
2007 w Danii
Sport w Kopenhadze